Верин — русская фамилия, имеет женскую форму Верина, а также топоним.

Известные носители 
 Верин, Валерий Петрович (род. 1941) — российский юрист.
 Верин, Владимир Васильевич (1948—2015) — солист Саратовского академического театра оперы и балета.
 Верин, Евтихий Михайлович (1814—1876) — крупный хлеботорговец, потомственный почётный гражданин.
 Верин, Михаил Степанович (1781—1844) - гласный Казанской городской думы.



Топонимы 
 Верин — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия.
 Верин — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия.
 Верин — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.
 Верин — коммуна во Франции, в департаменте Приморская Шаранта.
 Верин — хутор в Прохоровском районе Белгородской области России.
 Верин — село в Николаевском районе Львовской области Украины.
 Верин — археологический памятник в окрестностях одноимённого села в Николаевском районе Львовской области Украины.